Колин Смит (; , Эдмонтон, Альберта, Канада) — канадский хоккеист. Был выбран под общим 7-м номером на драфте НХЛ 2013 клубом «Колорадо Эвеланш».

Карьера 
5 июля 2013 года было официально объявлено, что Смит подписал 3-летний контракт новичка с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш». Но свой первый сезон провёл в клубе АХЛ «Лейк Эри Монстерз», где в том сезоне набрал 34 (8+26) очков в 76 матчах.

Во время сезона 2014/15, Смит получил вызов в главную команду. 1 декабря 2014 года в матче против «Монреаль Канадиенс» дебютировал в НХЛ в составе «Колорадо». Потом он снова был отправлен в клуб «Лейк Эри».

В сезоне 2015/16 у него заканчивался контракт новичка. Смит заканчивал этот контракт с клубом уже другим «Сан-Антонио Рэмпэйдж». В этом клубе Смит был одним из бомбардиром в 54 матчах набрал 34 (13+21) очка.

21 февраля 2016 года был обменен в клуб «Торонто Мейпл Лифс», но сразу же был отправлен фарм-клуб «Торонто Марлис».

Статистика

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккейные центральные нападающие
Хоккейные правые нападающие
Игроки «Камлупс Блэйзерс»
Игроки «Лейк Эри Монстерз»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Задрафтованные ХК «Колорадо Эвеланш»